Le Marteau des sorcières peut désigner :
 Le Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum), ouvrage des dominicains allemands Henri Institoris (Heinrich Kramer) et Jacques Sprenger, publié à Strasbourg en 1486 ou 1487 ;
 Le Marteau des sorcières, bande dessinée du  éditée chez Glénat et tenant son titre du traité précité ;
 Le Marteau des sorcières, film tchécoslovaque d'Otakar Vávra sorti en 1970.